Die Canadian Open 1979 waren ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1979/80. Es wurde im September 1979 im Rahmen der Canadian National Exhibition in der kanadischen Stadt Toronto ausgetragen. Vorjahressieger und Lokalmatador Cliff Thorburn konnte seinen Titel mit einem Sieg im Decider über den amtierenden Weltmeister Terry Griffiths verteidigen. Das höchste Break spielte mit einem 142er-Break der Vorjahresfinalist.

Preisgeld 
Wie auch schon im Vorjahr bekamen lediglich Sieger und Finalist ein Preisgeld, welches aber im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Viertel verringert wurde.

Turnierverlauf 
Im Vergleich zum Vorjahr hatte sich die Teilnehmerzahl von 18 auf 39 mehr als verdoppelt. Diesmal nahmen neben 17 Profispieler auch 22 Amateure vor allem aus Kanada, aber auch aus England und Wales am Turnier teil. Alle Amateure sowie mehrere Profispieler traten in den ersten beiden Runden an, wobei die erste Runde im Modus Best of 9 Frames und die zweite Runde im Modus Best of 17 Frames gespielt wurde. Auch das Achtelfinale, in dem das restliche Teilnehmerfeld respektive die Weltspitze zum Turniergeschehen hinzustieß, wurde im ebenjenen Modus gespielt, welcher bis einschließlich zum Halbfinale genutzt wurde. Das Endspiel wurde schließlich im Modus im Modus Best of 33 Frames ausgetragen.

Als bestplatziersteser Spieler der Weltrangliste war die Nummer zwei der Welt, der Nordire Dennis Taylor, beim Turnier dabei.

Erste Runde 

|}

Weiterer Turnierverlauf

Finale 
Der amtierende Weltmeister Terry Griffiths hatte den Finaleinzug durch einen 9:8-Sieg über Kirk Stevens geschafft. Sein kanadischer Gegner und Titelverteidiger Cliff Thorburn hatte Alex Higgins, der 1972 Weltmeister geworden war, besiegt.

Nach einer anfänglichen Führung von Griffiths ging Thorburn mit 3:1 in Führung, ehe sein walisischer Gegner zum 3:3 ausglich. Doch Thorburn schaffte es, sieben Frames in Folge zur 10:3-Führung zu gewinnen. Direkt anschließend daran, kam Griffiths auf 10:8 an Thorburn heran, der zwar noch einen weiteren Frame gewann, doch Griffiths vollendete seine Gewinnserie beim Stande von 10:11 für Thorburn. Nachdem Thorburn die Führung um einen weiteren Frame ausgebaut hatte, glich Griffiths aus und ging zum erst zweiten Mal in Führung, diesmal mit 12:13. Thorburn seinerseits glich direkt aus und ging mit 15:13 in Führung, ehe Griffiths den erneuten Ausgleich zum 15:15 schaffte. Der nächste Frame ging erneut an Thorburn, doch Griffiths schaffte den Gewinn des nächsten Frames und damit das Erreichen des Deciders. Doch diesen gewann Thorburn mit 73:49, sodass er sowohl Match als auch Turnier gewann.

Für Thorburn war es bei den Canadian Open bereits der dritte Sieg, der vierte und letzte folge ein Jahr später. Außerdem sollte Thorburn zum Ende der Saison dem Weltmeistertitel von Griffiths erben.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden 12 Century Breaks von sechs Spielen gespielt.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1979
1979